Tsumura ist der Familienname folgender Personen:

 Tsumura Hideo (1907–1985), japanischer Filmkritiker
 Keisuke Tsumura (* 1971), japanischer Politiker
 Kikuko Tsumura (* 1978), japanische Schriftstellerin
 Reijirō Tsumura (* 1942), japanischer Nō-Schauspieler
 Setsuko Tsumura (* 1928), japanische Schriftstellerin